May J. (Мэй Джей, наст. имя Мэй Хасимото: ) — японская поп-певица и телеведущая японско-русско-иранского происхождения. Дебютировала на мейджор-лейбле 12 июля 2006 года с мини-альбомом All My Girls и с тех пор неоднократно занимала высокие места в японских хит-парадах. Ведёт музыкальную передачу J-MELO на телеканале NHK World. Умеет отлично играть на фортепьяно. В 2011 году посетила Россию, дав мини-концерт в рамках проходившего в Москве фестиваля японской культуры J-FEST.

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт May J.
 Персональный блог

Артисты, известные под псевдонимами
Певцы и певицы в жанре J-pop